

Patronyme

 Étienne-Vincent Guilbert (1763-?), imprimeur-libraire, journaliste et homme de lettres théophilanthrope français ;
 René-Charles Guilbert de Pixerécourt (1773-1844), dramaturge français ;
 Ernest Guilbert (1848-1913), sculpteur français ;
 Yvette Guilbert (1865-1944), chanteuse française ;
 Albert Guilbert (1866-1949), architecte français ;
 Narcisse Guilbert (1878-1942), peintre français de l'École de Rouen ;
 Madeleine Guilbert (1910-2006), sociologue, militante féminine et syndicaliste française ;
 Daniel Guilbert (1913-), rameur d'aviron français ;
 Christian Guilbert (1928-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Jacques Guilbert (1928-), médecin et pédagogue français ;
 Ann Morgan Guilbert (1928-2016), actrice américaine ;
 Alain Guilbert (1950-), joueur français de rugby à XV ;
 Marc Guilbert (1956-), scénariste ;
 Nicolas Guilbert (1958-),  photographe, peintre et dessinateur français ;
 Georges-Claude Guilbert (1959-), écrivain essayiste et universitaire français ;
 Cécile Guilbert (1963-), femme de lettres française ;
 Fabrice Guilbert (1976-), handballeur français ;
 Brice Guilbert (1979-), artiste français ;
 Nelly Guilbert (1979-), footballeuse française ;
 Nicolas Guilbert (1985-), joueur français de rink hockey ;
 Kévin Guilbert (1986-), joueur français de rink hockey ;
 Frédéric Guilbert (1994-), footballeur français.

Toponyme

 Bois-Guilbert, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Normandie.
 Guilberville, commune française, située dans le département de la Manche et la région Normandie. 
Guilbert, cratère vénusien, ainsi nommé en hommage à Yvette Guilbert.

Voir aussi 
 Guilbert Express, une entreprise française